

Persone

Cinema 
 Andrea Renzi (1963) – attore e regista teatrale italiano
 Eva Renzi (1944-2005) – attrice tedesca
 Anouschka Renzi (n. 1964, Berlino) – attrice tedesca, sorella di Eva, di origine boliviana
 Lorenzo Renzi (1977) – attore italiano
 Fiorella Faltoyano Renzi – attrice spagnola
 Marco Renzi – creatore di The Avatars
 Maggie Renzi – attrice, compagna di John Sayles
 Paula Renzi (n. 1956) – attrice tedesca, vero nome Eva Völler
 Pina Renzi (1901-1984)  – attrice italiana
 Renzo Renzi (1919-2004) – critico e storico del cinema, saggista e sceneggiatore

Musica 
 Anna Renzi (1620-dopo il 1662) – cantante d'opera italiana
 Emilio Renzi (1908-1990) – tenore italiano
 Francesco Renzi (1979) – cantautore italiano
 Guido Renzi (1939) – cantante e autore italiano
 Liliana Renzi (1928-2012) – pianista italiana
 Remigio Renzi (1857-1938) – organista e compositore italiano

Politica 
 Matteo Renzi (1975) – politico italiano
 Nicola Renzi (1979) – politico sammarinese
 Pietro Renzi (1807 – 1892) è stato un patriota italiano. 
 Renzo Renzi (1956) – politico sanmarinese
 Richard George Renzi (11 giugno 1958) – membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti USA dal 2003 al 2009

Sport 
 Andrea Renzi (1989) – cestista italiano
 Atilio Renzi Club Ferro Carril Oeste- dirigente del Partito Giustizialista e segretario particolare di Evita Peron
 Giovanni Renzi (1919-...) – calciatore italiano
 Roberto Renzi (1955) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Valentino Renzi (1954) – dirigente sportivo italiano

Religiosi 
 Maria Elisabetta Renzi (1786-1859) – religiosa italiana, proclamata beata, fondatrice delle Maitresses religieuses de la Vierge des douleurs (pie Madri della Vergine del dolore)

Altro 
 Antonio Renzi (1895-1972) – economista italiano
 Egidio Renzi (1900-1944) – operaio e partigiano italiano
 Giuseppe Renzi (1897-1937) – militare italiano, decorato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria nel corso delle operazioni di controguerriglia in Africa Orientale Italiana
 Juan Pablo Renzi – pittore di murales argentino (a Buenos Aires) e del periodo peronista
 Lorenzo Renzi (1939) – linguista e filologo italiano
 Roberto Renzi (1923-2018) – fumettista e giornalista italiano
 Valerio Renzi (1938-1982) – carabiniere italiano e vittima delle Brigate Rosse

Altro 
 Renzi Towers – i due grattacieli più alti di Las Vegas di 63 piani e 1 011 immobili, progetto di Kobi Karp
 Renzi AG – titolare del nome e brevetto internazionale (in 30 Paesi) della piadina